Anthothoe är ett släkte av koralldjur. Anthothoe ingår i familjen Sagartiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Anthothoe